Anastrophyllaceae är en familj av bladmossor. Anastrophyllaceae ingår i ordningen Jungermanniales, klassen Jungermanniopsida, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anastrophyllaceae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Anastrophyllaceae